Fellous ou Fellus est un patronyme juif d'Afrique du Nord, porté notamment par :

 Colette Fellous (née en 1950), écrivaine française ;
 Marc Fellous (né en 1938), généticien français ;
 Maurice Fellous (1925–2015), directeur de la photographie français ;
 Roger Fellous (1919–2006), directeur de la photographie français ;
 Sonia Fellous (née en 1956), historienne française ;
 Jacqueline Fellus (1919–2006), journaliste française, mère de Dominique Strauss-Kahn.

Étymologie 
 De l'arabe algérien fellūs « poussin ».

Références

Voir aussi 
 Pullicino, son équivalent italo-maltais.

Patronyme marocain
Patronyme algérien
Patronyme tunisien
Patronyme séfarade